Dimitri est un nom propre théophore.

Prénom 

Dimitri ou Dmitri est un prénom masculin de forme slave, d'origine grecque. Ce nom vient de Demeter, déesse de la Terre et des moissons (en latin Cérès) dans la mythologie grecque.

Dimitri est notamment porté par :
 Dimitri Payet (1987- ), joueur de football français ;
 Dimitri Yachvili (1980- ), rugbyman français ;
 Dimitri Szarzewski (1983- ), rugbyman français ;
 Dimitri (1927-2022), (de son vrai nom Guy Mouminoux), auteur de bandes dessinées ;
 Dimitri (1935-2016), (de son vrai nom Dimitri Jakob Müller), clown suisse ;
 Dimitri from Paris (1963-), musicien français de house et un animateur de radio.

Patronyme 
Dimitri peut être aussi un patronyme :
 Dimitri (1846-1930), patriarche de l'Église orthodoxe serbe réunifiée.

Saints commémorés par des Églises chrétiennes
De nombreux saints portent ce nom. Le plus célèbre est saint Dimitrios de Thessalonique.

Saints catholiques et orthodoxes 
 Dimitri de Thessalonique (), ou Démétrios, un des plus célèbres mégalomartyrs de l'Orient, martyrisé sous Dioclétien ; fêté le 9 avril et le 26 octobre ;
 Dimitri de Bessarabie (), ou Démètre, moine dans la région sud du Danube alors bulgare ; fêté le 27 octobre ; 
 Dimitri de Thrace († entre 286 et 307), ou Démètre, martyr décapité en Thrace sous Maximien ; fêté le 15 novembre.

Saints orthodoxes
 Dimitri Donskoï († 1389), amoindrit la domination tatare en rénovant le royaume russe et l'Église ; fêté localement le 19 mai. 
 Dimitri de Prilouki  († 1392), moine et Higoumène, fondateur du Monastère Saint-Nicolas de Pereslavl et du Monastère Spasso-Priloutsky. 
 Dimitri de Moscou († 1591), tsarévitch (prince), thaumaturge, fils d'Ivan le Terrible et frère de Théodore le dernier tsar de la branche des Riourikides, mort martyr à neuf ans par ordre de Boris Godounov ; fêté le 15 mai.
 Dimitri de Rostov († 1709), higoumène (abbé) en Ukraine puis métropolite de Rostov ; fêté le 21 novembre ou localement le 28 octobre.

Souverains russes

Divers

 Dimitri  est un opéra de Victorin de Joncières.
 Dimitri est une série télévisée d'animation franco-suisse.

Notes et références